Svjetsko prvenstvo u motociklizmu u klasi 80cc za 1988. godinu je treći put zaredom osvojio španjolski vozač Jorge Martínez "Aspar", koji je također osvojio i prvenstvo u klasi 125cc, te je posljednji motociklist koji je osvojio dva svjetska prvenstva u istoj sezoni. Jorge Martínez je vozio za motocikl Derbi, odnosno za Derbi GP Team (koji je po sponzoru bio poznat i kao Ducados).

Raspored utrka i osvajači postolja 
1988. godine je bilo na rasporedu 15 trkaćh vikenda Svjetskog prvenstva, a na njih 7 su održane utrke u klasi 80cc. 

 u ljestvici vozači koji su osvojili bodove u prvenstvu

Poredak za konstruktore 
Derbi prvak u poretku konstruktora.

Povezani članci 
 Svjetsko prvenstvo u motociklizmu
 Svjetsko prvenstvo u motociklizmu – niže klase

Vanjske poveznice  
  motogp.com 
  racingmemo.free.fr, LES CHAMPIONNATS DU MONDE DE VITESSE MOTO 
  pilotegpmoto.com 
  jumpingjack.nl, Alle Grand-Prix uitslagen en bijzonderheden, van 1973 (het jaar dat Jack begon met racen) tot heden. 
  motorsport-archive.com, World 80ccm Championship :: Overview 
  en.wikipedia.org, 1988 Grand Prix motorcycle racing season 
  it.wikipedia.org, Risultati del motomondiale 1988

Izvori  
 
  motogp.com, Championship Standings 80cc 1988, pristupljeno 23. ožujka 2022. 
  motogp.com, ''Grand Prix Race Winners - 1988 - 8cc, pristupljeno 23. ožujka 2022. 
  racingmemo.free.fr, CHAMPIONNAT DU MONDE DE VITESSE MOTO - CLASSEMENTS COMPLETS - 1988 - 80cc, pristupljeno 23. ožujka 2022. 
  racingmemo.free.fr, Les Championnats du Monde de Courses sur Route - L'année 1988, pristupljeno 23. ožujka 2022. 
  jumpingjack.nl, 1988 - GP, wayback arhiva 
  pilotegpmoto.com, 1988 (GP), preuzeto 23. ožujka 2022. 
  

1988 4 80cc